Pyratula är ett släkte av tvåvingar som beskrevs av Edwards 1929. Pyratula ingår i familjen platthornsmyggor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Platthornsmyggor
Pyratula